En zoologie, dail est un nom vernaculaire synonyme de Pholade (mollusque lamellibranche).
 Le dail (ou daille) est le nom donné à la faux en occitan. Le terme est encore utilisé dans le Sud-Ouest de la France.
 Dáil Éireann est le nom de la chambre basse du Parlement (l'Oireachtas) de l'Irlande.